Тучко́во — железнодорожная станция Смоленского (Белорусского) направления Московской железной дороги в одноимённом посёлке городского типа Рузского городского округа Московской области. По характеру основной работы является грузовой, по объему выполняемой работы отнесена ко 2 классу.

Станция 
На станции одна пассажирская платформа островного типа. Вокзал располагается к северу от путей, переход от него к платформе осуществляется по пешеходному мосту. В 2008 году оборудована турникетами. Над платформой есть два пешеходных моста: один — через здание вокзала и турникеты — для выхода на платформу, другой — над всеми путями — только для перехода на южную сторону. Основная часть посёлка находится с северной стороны от железной дороги.

В сторону Тучково есть беспересадочное сообщение Смоленского и Савёловского направлений. Имеются поезда Икша — Бородино, Икша — Можайск.

В сторону Москвы (восток) конечный пункт поездов — Москва-Белорусская, Икша, Дмитров, Талдом. На запад и с запада самая дальняя точка беспересадочного сообщения — Бородино.

Время движения от Белорусского вокзала — около 1 часа 25 минут.

По станции осуществляется активная грузовая работа. Есть действующие подъездные пути заводов.

На север от станции отходит 17-километровая неэлектрифицированная ветка: первый участок до парка Морево этой станции является частью станции, далее — линия необщего пользования до Орешкинского комбината нерудных строительных материалов (грузовая станция ОКНСМ). По некоторым данным, в 90-х годах планировалась электрификация ветки с дальнейшим пуском пассажирского движения, но в итоге этот проект осуществлён не был. К западу от станции ветка пересекает главный ход под путепроводом. С осени 2010 года ветка мало используется, по состоянию на конец 2012 года функционирует только конечная станция ОКНСМ, парк Морево полностью заброшен (функционирует только главный, транзитный путь). В 2020-2021 годах линия была полностью разобрана.

Терминал 
Терминал «Тучково» был создан в 2007 году совместно «Дальневосточной транспортной группой» и южнокорейской компанией Pantos Logistics для удовлетворения потребностей компании LG Electronics в терминале по обработке, хранению и доставке грузов до завода, расположенного в п. Руза.

Стоимость проекта составила 8,5 млн долл. На момент открытия общая площадь таможенного склада терминала составила 540 кв. м. Грузооборот терминала составлял 50 тыс. единиц в двадцатифутовом эквиваленте (TEU). За первый год работы грузооборот терминала вырос до 60 тыс. TEU.

Терминал «Тучково» является отправной точкой для скоростного контейнерного поезда «Тучково-Рыбнинск», позволяющего напрямую доставлять крупнотоннажные грузы из Москвы на Дальний Восток, в Находкинский морской рыбный порт и далее морем в Корсаков и Петропавловск-Камчатский.

Руководство 
Согласно договоренности между «Дальневосточной транспортной группой» и Pantos Logistics руководство терминалом стороны осуществляют по очереди.

В первый год работы управляющей компании терминала «Тучково» стороны договорились назначить гендиректором представителя ДВТГ. В марте 2008 года на собрании акционеров по предложению корейской стороны было принято решение оставить пост гендиректора за представителем ДВТГ Игорем Чухомлиным.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания

Ссылки 
 Расписание электропоездов по станции Тучково: на tutu.ru, на Яндекс. Расписаниях
 
 Железнодорожная линия Тучково — Морево — Орешкинский комбинат на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко

Станции Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Грузовые станции
Станции 2 класса
Железнодорожные станции и платформы Рузского городского округа